Shanghaied steht für:
 Shanghaied (1909), Kurzfilm von Gilbert M. Anderson aus dem Jahr 1909 
 Shanghaied (1912), Kurzfilm von Colin Campbell aus dem Jahr 1912 
 Shanghaied (1913), Kurzfilm aus dem Jahr 1913 
 Gekidnappt, Film von Charles Chaplin aus dem Jahr 1915 (Originaltitel)
 Shanghaied (1927), Film von Ralphe Ince aus dem Jahr 1927 
 Gekidnapped (1934), Mickey Maus Kurzfilm aus dem Jahr 1934 von Burt Gillet (Originaltitel)